

Geografia

Brasile
Monte Santo – località brasiliana dello stato di Minas Gerais

Grecia
Monte Santo (Agios Oros) – nome del territorio greco del Monte Athos

Italia
Montesanto – vecchio nome di Potenza Picena
Montesanto – frazione di Sellano in provincia di Perugia
Montesanto – frazione di Voghiera in provincia di Ferrara
Montesanto – rione di Napoli
Monte Santu – monte (mesa) vicino in territorio di Siligo, in Sardegna
Monte Santo – porzione rocciosa del Gennargentu che dà nome all'omonimo Capo del Golfo di Orosei

Slovenia 
Monte Santo di Gorizia (Skalnica o Sveta Gora pri Gorici) – monte dell'altopiano della Bainsizza
Monte Santo di Gorizia (Sveta Gora) – frazione di Nova Gorica
Basilica dell'Assunzione della Vergine del Monte Santo – edificio religioso situato sul monte Santo

Altro
 Stazione di Napoli Montesanto – stazione della linea 2 della metropolitana di Napoli
 Stazione di Montesanto (Napoli) – stazione terminale della ferrovia Cumana e ferrovia Circumflegrea di Napoli